Lucius Gaetulicus ist der Name folgender Personen:

* Lucius Flavius Tellurius Gaetulicus, römischer Offizier
 Lucius Maximius Gaetulicus, römischer Offizier